Сина́н-паша́ ()

 Коджа Синан-паша — великий визирь Османской империи, албанского происхождения.
 Синан-паша — османский адмирал.
 Хадым Синан-паша — великий визирь Османской империи.
 Юсуф Синан-паша — османский адмирал и великий визирь Османской империи.